José Daniel Cesano es un jurista e historiador argentino nacido en la Ciudad de Córdoba (República Argentina) el 30 de noviembre de 1965. Se graduó de procurador y abogado, título expedido por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba el 18 de diciembre de 1990; doctorándose en la misma casa de estudios el 28 de julio de 1995.

Actividad Académica 
En el ámbito jurídico ha realizado investigaciones en Derecho comparado y en Derecho penal. Como comparatista sus trabajos se orientan a lo metodológico; en donde se ubican sus estudios respecto a las funciones del Derecho comparado; especialmente con relación al empleo legislativo y a los problemas que puede generar la utilización del mismo como argumento para la fundamentación de las decisiones judiciales. En el primer escenario, en sus indagaciones, critica aquellas utilizaciones que realizan algunos legisladores respecto del Derecho extranjero; señalando, por una parte, la diferencia que existe entre éste y el Derecho comparado; así como los peligros que generan los cambios normativos inspirados en modelos foráneos cuando no van acompañados “de un estudio político, económico y sociológico para saber cómo los conceptos y normas pueden o no funcionar en un entorno que es, o puede ser distinto”. Con respecto al segundo tópico destaca su propuesta, basada en estudio de casos, por la cual cualquier pretensión de aplicación del argumento comparado como fundamentación de una resolución judicial debe partir de “un atento examen en orden a los formantes del o los derechos extranjeros que pretendan aplicarse; en la medida que la eficacia de esta función depende de que la doctrina foránea se hubiese desarrollado sobre componentes (formantes) que se asemejen, en lo esencial”, con el ordenamiento jurídico del juez.Como director del Instituto de Derecho Comparado de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba (institución de la cual es miembro de número), fundó y dirige los “Cuadernos de Derecho Comparado”. 

En el ámbito del Derecho penal viene desarrollando diversas líneas de investigación que abarcan la Parte general y Especial de la disciplina; destacando sus trabajos respecto del Derecho penal económico, del Derecho penitenciario y de los problemas que pueden derivar de la diversidad cultural. Con relación al primer ámbito disciplinar sus indagaciones se ocuparon preponderantemente de la cuestión de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Frente al debate que se desarrolló en la doctrina argentina a partir de 1995 con relación a este tema, sus trabajos se caracterizaron por el rechazo de aquellas construcciones dogmáticas que pretenden responsabilizar penalmente a las corporaciones, en virtud de las tensiones que producen con el derecho constitucional y convencional argentino; en tanto se oponen a los principios de culpabilidad y de non bis in idem.  Desde luego que este posicionamiento teórico no le impidió reconocer el gran daño social que provoca esta criminalidad. Su tesis central fue la de prevenir y reprimirla a través del perfeccionamiento e incorporación de instituciones de imputación personal que permitan sancionar a los directores, encargados y responsables; tal como son las estructuras típicas omisivas, las cláusulas de actuación por otro y la autoría mediata; en todos los casos partiendo de una adecuada definición legal de éstas. Con la sanción de la ley 27.401 (Ley de responsabilidad penal empresaria) y la consagración legislativa de estas formas de responsabilidad, sin dejar de señalar aquellas objeciones, sus investigaciones se orientaron a criticar algunas disposiciones de la nueva ley; en particular su extensión a la pequeña y mediana empresa y la sanción de disolución y liquidación de la persona jurídica frente al efecto sobre terceros inocentes, como son los trabajadores. Otro tema que mereció su atención es el de la corrupción privada -que en su combinación con la pública genera también graves perjuicios económicos - proponiendo la inclusión de tipos delictivos tendentes a su represión.

Publicaciones 
En el ámbito del Derecho penitenciario sus investigaciones se inician en 1997 con la publicación de su libro “Los objetivos constitucionales de la ejecución penitenciaria”; poniendo su atención sobre una temática que, por entonces, aparecía descuidada por la doctrina penal y constitucional; ocupándose  allí de la constelación de relaciones que genera la ejecución de la pena privativa de la libertad. El trabajo fue caracterizado como “un modelo de hermenéutica jurídica disponible, altamente plausible y válido para afrontar la exégesis pormenorizada de los derechos individuales” derivados de los Tratados Internacionales con Jerarquía Constitucional. En el año 2002 publica “Un estudio sobre las sanciones disciplinarias penitenciarias”, obra en la que aborda el análisis del control jurisdiccional  de las sanciones disciplinarias, impuestas por la autoridad penitenciaria en ejercicio de las atribuciones conferidas en el capítulo IV de la ley 24.660 y su reglamentación. El libro no se circunscribió a la órbita dogmática, “sino que valora críticamente el subsistema normativo federal en la materia a la luz del plexo de principios que emanan del bloque de constitucionalidad federal, enriquecida a partir de una perspectiva iuscomparativa, con numerosas y pertinentes citas legales, bibliográficas y jurisprudenciales obtenidas de variadas fuentes, que permiten encontrar no sólo un análisis exhaustivo de las cuestiones expuestas sino una toma de posición clara y fundamentada en cada uno de esos tópicos”. En el año 2008 publicó “Contribución al estudio de la libertad condicional”; texto en el cual, junto a la exposición dogmática del instituto, realiza fuertes críticas respecto a la reforma que introdujo la ley 25.892. Massimo Pavarini dirá que su autor habla “de una política criminal emergente, iliberal - esto es, no garantista - y cada vez más abierta a valoraciones de peligrosidad. Es verdad: estos son en todos lados los primeros y más vistosos síntomas de la irrupción prepotente de un derecho penal de autor. La primera brecha significativa en el muro del derecho penal del hecho, sabemos que se abre, siempre y por doquier, en la fase ejecutiva. Y esto se da ahora en Argentina, como además, desde hace tiempo, se ha estado imponiendo en Italia, y no sólo ahí, sino que diría, por todos lados”.

Con relación a los problemas derivados de la diversidad cultural, en 2015 publica el libro “Los encuentros de la Antropología con el saber jurídico penal”.  La obra analiza dos cuestiones: en primer lugar se interroga sobre cómo enfrenta el derecho penal positivo las situaciones en donde un miembro de una comunidad étnica distinta (pueblos originarios, migrantes) comete una conducta que es delictiva para el código penal pero que no lo es para su comunidad de pertenencia. En segundo término se ocupa de las interacciones entre el saber antropológico y la ejecución de la pena privativa de la libertad. El libro no sólo apunta a evidenciar la utilidad de la antropología para los juristas sino que, además, es un intento para fomentar el entrecruzamiento de estos saberes y su consecuencia para el derecho; esto es: “que existe cierta imposibilidad de continuar leyendo y pensando a los sistemas jurídicos con cierto afán descriptivo y no valorativo. Lo que en otras palabras significa que la dogmática pura y abstracta de reconocer la norma que mejor se ajusta a la regulación de la conducta social ya no es posible”.

En el ámbito historiográfico, su labor se inicia, en el año 2006, con el libro “En el nombre del orden”. Sus líneas de investigación, en este ámbito, discurren por la historia de las prisiones, la historia de la cultura penal, la historia de la codificación penal y procesal penal, y los discursos de la prensa y la cuestión criminal.

Con relación a la historia de las prisiones, en 2011 publicó “La política penitenciaria durante el primer peronismo (1946 – 1955): humanización, clima ideológico e imaginarios”. Asimismo, fue cofundador y actual codirector, junto a Jorge Núñez y Luis González Alvo, de la “Revista de historia de las prisiones”. En el año 2019, también junto a Núñez y González Alvo, editaron la obra “Historia de las prisiones sudamericanas: Entre experiencias locales e historia comparada”. El abordaje metodológico y teórico de este libro – se ha dicho - “permite el análisis tanto de la historia local como de la historia comparada de cada país. Los proyectos de los diferentes sistemas penitenciarios, su construcción, su evolución histórica, los ciclos de reformas, las dinámicas internas, sus peculiaridades y la influencia determinadas ideologías locales se estudian de manera articulada dentro del contexto sudamericano. Más allá de las heterogeneidades, los distintos autores no solo integran la realidad de los espacios de encierro en las diversas regiones sino también realizan reflexiones comparativas que abren caminos para estudios futuros”. 

La historia de la cultura penal es abordada por el autor en sus diversas manifestaciones. Una nota común de las obras que ha desarrollado sobre estas temáticas “se relaciona con la impronta de la historia intelectual en la lectura de sus insumos”. Entre los libros que se ocupan de estas cuestiones hay un grupo de ellos en donde se analiza la recepción en la cultura penal argentina del positivismo criminológico italiano; aspecto en el que el autor afirma que este complejo proceso tuvo sus peculiaridades y matices, con lo cual esta recepción no fue acrítica ni dogmática. En este grupo de obras se encuentran, entre otras, las siguientes: “Discurso judicial y cuestión indígena (Argentina 1887–1969)” (2010); “Criminalidad y discurso médico–legal (Córdoba, 1916–1938)” (2013); y “Medicalizando la niñez delincuente: Intervenciones psiquiátricas en la criminalidad infantil” (2016). También ha merecido su atención la formación de redes intelectuales, espacios de sociabilidad, y la incidencia de la inmigración europea (especialmente italiana, alemana y española) sobre la cultura jurídica argentina, como consecuencia de los exilios de intelectuales debido a las leyes raciales y a la guerra civil española. En este grupo se ubican sus libros: “Elites, redes intelectuales y recepción en la cultura jurídico– penal de Córdoba (1900–1950)” (2011); “Marcello Finzi: La inclusión de un penalista exiliado en la cultura jurídica de Córdoba” (2014); “Viajeros y traductores. Circulación de Ideas en la formación de la cultura jurídico penal de Córdoba. Luis Jiménez de Asúa y Robert Goldschmidt (1925/1952)” (2015); y “Enrique Martínez Paz y el Instituto de Derecho Comparado: Un espacio de sociabilidad en la Cultura Jurídica de Córdoba”.

Las aproximaciones a la historia de la codificación penal y procesal penal las ha realizado el autor a través de dos obras: “Rodolfo Moreno, su mundo parlamentario y el proceso de codificación penal argentino” (2018) y “Contexto político, opinión pública y perfiles intelectuales en el proceso de codificación procesal penal de Córdoba (1937 / 1939)” (2017). En el primer libro, tomando “como referencia el rol que tuvo Rodolfo Moreno (h) en el proyecto de reforma penal, el autor propone reflexionar sobre la relevancia de la historia política y el derecho parlamentario en el estudio de la codificación. En ese sentido, destaca los cambios producidos en la historia política, particularmente lo sucedido en relación a la ampliación de áreas de estudio en materia parlamentaria. De esta manera (…) [se] realiza un (…) punteo de diferentes cuestiones relacionadas que se abren a partir de estas nuevas incursiones metodológicas, las que retoma luego en su análisis del proceso de codificación penal argentino”. En el segundo libro, el autor vuelva sobre una senda, que se concreta en otra de las líneas de su producción historiográfica: la incidencia de los medios de prensa sobre la cuestión criminal. El interés por esta problemática ya se evidenció en su libro, en coautoría con Dora Alejandra Muñoz, “Inmigración, anarquismo y sistema penal: los discursos expertos y la prensa, Córdoba y Buenos Aires 1890/1910 (Protesta social, flujos migratorios y criminalización)” (2010). En este libro, los autores “presentan el estudio, desde un enfoque interdisciplinario, a partir de una combinación entre una perspectiva jurídica y otra historiográfica social. A partir de un análisis crítico del discurso se refieren al abordaje que la prensa realizó respecto del anarquismo y la necesidad de que se sancionaran instrumentos jurídicos represivos a principios de 1900”.

Referencias 

Penalistas de Argentina
Escritores de Argentina


Historiadores de Argentina
Hombres
Nacidos en Córdoba (Argentina)
Nacidos en 1965
__FORZAR_TDC__